Questo medagliere si riferisce alle edizioni ufficiali delle Olimpiadi degli scacchi, sia open che femminili. Sono comprese anche le medaglie ottenute dalle squadre secondarie della nazione ospitante.

Medaglie a squadre 
Medagliere aggiornato a Baku 2018.

Medaglie individuali 
Tromsø 2014.

Note

Collegamenti esterni 
www.olimpbase.org

Olimpiadi degli scacchi